mors, Latijn voor "dood"
Mors (mythologie), de Romeinse god van de dood, geënt op de Griekse god Thanatos
mors putativa, Latijn voor "schijndood"
mors, Pools voor "walrus"
mors of morsch, oud-Nederlands voor "moeras"
Mors (eiland) of Morsø, een eiland in Denemarken
 Mors, mv. morsen, een vrijwel niet meer gebruikt synoniem voor korstmossen
Morsdistrict of De Mors, een district (wijk) in Leiden
Moers, stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Mors (orgelbouwers), ook Moors, de Moor, geslacht van organisten en orgelmakers uit Lier en Antwerpen in de 16de eeuw
Vervoer:
Mors (Frans automerk), een historisch Frans automerk van 1895 tot 1926
Mors (Amerikaans automerk), een historisch Amerikaans automerk uit New York
American Mors, een historisch Amerikaans automerk uit St. Louis
Mors (Liaoning), een historisch motorfietsenmerk
Mors (Nederland), een historisch motorfietsenmerk
Mors (Parijs), een historisch motorfietsenmerk